Il doppio del torneo di tennis Volkswagen Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Carsten Ball e Izak Van Der Merwe che hanno battuto in finale Richard Bloomfield e Ken Skupski 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Aleksandr Krasnoruckij /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinali)
 Frank Moser /  Igor Zelenay (primo turno)

 Johan Brunström /  Frederik Nielsen (semifinali)
 Carsten Ball /  Izak Van Der Merwe (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 2008